— это игра-головоломка, разработанная Sonic Team. Была выпущена на Nintendo DS в 2006 году и на PlayStation Portable и PlayStation 2 в 2007 году. Как и другие игры, она не была выпущена за пределами Японии, потому что американский филиал Sega запретил её выпускать в США и Европе. Это первая игра серии, изданная на Wii. В этой игре были возобновлены персонажи, которые ранее появлялись в серии игр: Шезо Виджи, Рулу, Сатана, Сукетодара, Насу Грэйв и Зо Даймао.

Сюжет 
Миссис Аккорд, учитель в магической школе Примпа, сообщает Сигу, что будет турнир для игры, и все будут соревноваться; награда — это медаль, которая исполнит чье-то единственное желание. Другая сцена показывает, что Амити и Арл обещают играть по правилам, и Сиг, все ещё столь же невежественный, как и раньше, в конечном итоге также обещает, но не раньше, чем увидит падение шести комет на Землю. Сиг, понимая, что это большое открытие, решает все равно проигнорировать его и выходит на соревнование. Оказывается, что на самом деле «кометы» — это шесть знакомых персонажей из серии Madô Monogatari, которые играют роль боссов в сюжетных режимах.

Игровой процесс 
15th Anniversary имеет множество новых режимов, а также включает режимы, которые имитируют оригинал Puyo Puyo ,  Puyo Puyo Tsu и Puyo Pop Fever. В большинстве случаев игроки выбывают, когда он/она выходит на первое место, и последний стоящий игрок (или сторона) выигрывает раунд.

Puyo Puyo
 Этот режим достаточно точно имитирует игровой процесс оригинала Puyo Puyo.
Puyo Puyo 2
 Этот режим имитирует игровой процесс Puyo Puyo Tsu.
Puyo Puyo Fever
 Это режим Fever, похожий на геймплей Puyo Pop Fever и Puyo Puyo Fever 2, но с некоторыми небольшими обновлениями. Счетчик лихорадки является более жестким и фактически представляет время, которое имеют игроки — когда время истекает, это время не может быть увеличено до конца цепочки. Кроме того, время Fever теперь зарабатывается не тогда, когда противник смещается, а вместо этого, когда игрок делает цепочку, которая не смещается.
Big Puyo
 В этом режиме Puyo в два раза больше в обоих направлениях, а сама плата составляет только 3 на 6 Puyo, что составляет четверть от нормального размера доски. Меньше мусора отправляется противникам в этом режиме. Цель состоит в том, чтобы просто победить всех противников.
Bomber
 В этом режиме, вместо того, чтобы отправлять неприятное Пуйо, игроки посылают блоки бомб, которые взрываются после того, как пользователь совершает с ними определённое количество ходов, и превращает всех окружающих Пуйо в Хард Пуйо.
Endless Fever
В этом режиме игроки начинают с Лихорадки, которая не заканчивается, и с большим количеством ожидающих Nuisance Puyo. Однако они не могут упасть, поэтому они могут быть смещены только до тех пор, пока один из игроков не закончит смещение и не перетечет в мусорную корзину противников.
Excavation
 В этом режиме игроки начинают с наполовину заполненной обычной доски. В нижнем ряду скрыта звезда, которая, если её выскочить, отправит бесконечный мусор всем остальным противникам. Цель состоит в том, чтобы вытолкнуть Star Puyo и победить противников. Как только один игрок нажал на звезду, смещение больше не допускается, поэтому, если оба игрока получат его одновременно, Nuisance Puyo начнет сбрасывать с выпадением следующей пары Puyo.
Spinner
 В этом режиме поля будут вращаться каждые 15 секунд. Счетчик действует подобно счетчику Fever — когда время истекает, он ждет, когда игроки сбросят свой последний Puyo. Когда все игроки бездействуют по истечении времени, доски вращаются на 180 градусов, а затем на Пуйо действует сила тяжести. Специальный бонус дается цепям, которые продолжаются после или запускаются после вращения.
Ice Blocks
 В этом режиме, вместо того, чтобы посылать неприятные Puyos, игроки посылают замороженные блоки Puyo, которые становятся незамороженными после того, как игрок, у которого они есть, делает 3 хода. Из-за характера отправки блоков Puyo другого игрока, которые имеют возможность цепочки, этот режим может развернуться, если цепочка, созданная исходным отправителем, недостаточно велика, чтобы победить противников.
Mission
 В режиме миссии игрокам дают задание, которое они должны выполнить перед своими противниками. Первый игрок (или сторона), который выполняет 3 задания до того, как оппоненты это сделают, выигрывает раунд.
Searchlight
 В этом режиме все доски Puyo игроков в любое время видны на экране только частично (кроме режима Fever). Диапазон видимости — это конус, исходящий из верхней части экрана и расширяющийся вниз, который постоянно колеблется, пуская прожектор. Этот режим сложен, потому что он дезориентирует правильное размещение Puyos, или заставляет игрока замедляться и ждать, пока прожектор не пройдет неизвестную им область, чтобы сделать правильные цепи.
Underwater
 Водный режим — это медленный режим, когда игроки помещают Пуйо в водоем, заполненный до двух Пуйо. Puyo плавают в воде, делая режим, по сути, такой же, как и размещение Puyo в нижней части доски Puyo. Из-за характера этого режима, Nuisance Puyos попадают только в группы по 1 линии. Это препятствует тому, чтобы Nuisance Puyo вызывал цепи из-за неравного спуска колонн.

DS Version Multiplayer 
Версия Nintendo DS поддерживает все многопользовательские режимы, которые официально поддерживает DS.

Everybody Puyo Puyo 
В этом режиме игроки без копии 15th Anniversary могут играть вместе с теми, кто это делает. Единственная разница между воспроизведением с копией и без копии состоит в том, что загружаемая и воспроизводимая версия не содержит голосов или анимации битвы. Игра функционально совместима, по большей части. Поэтому здесь доступны как режимы DS Download и Play, так и режимы прямого подключения.

До 8 игроков могут играть и в любом режиме, который позволяет количество игроков. Однако по техническим причинам (например, альтернативные методы рисования, используемые в режиме для 8 игроков, чтобы игра не отставала), вы можете играть только в режимах Puyo Puyo, Puyo Puyo Tsu и Puyo Pop Fever в играх, в которых участвуют более четырёх игроков.

WiFi 
В этом режиме вы можете использовать Nintendo Wi-Fi Connection для поиска игроков в Интернете. Режим WiFi поддерживает только 3 режима (Puyo Puyo, Puyo Puyo 2 и Puyo Puyo Fever). Вы можете играть в игры между двумя и четырьмя игроками, либо со своими друзьями, используя систему кода друга, либо против случайных противников. При игре в случайные игры режим для трех игроков и оригинальные правила Puyo Puyo недоступны, и вы можете заработать (или потерять!) Очки, если играете в игру для двух игроков.

Проблемы 
Puyo Puyo! 15th Anniversary для DS была несколько проблем.

Сохранение 
В оригинальной версии Puyo Puyo! 15-я годовщина, существовала ошибка, когда данные не сохранялись более 255 раз.. Новая версия, получившая название 1.1, была выпущена для решения проблемы 20 января 2007 года. Информацию о том, как узнать версию игры, и инструкции о том, как её заменить, можно найти на Sega.

WiFi 
В обеих этих версиях существовала ещё одна ошибка, эта влияла на WiFi. Когда игрок отключается, оба теряют очки. Новая версия была выпущена для решения этой проблемы.

Ошибка счетчика лихорадки 
Во время игры в многопользовательские игры индикатор температуры иногда останавливается на 7 баллов, не позволяя перейти в режим повышения температуры. Впоследствии он впустит вас после вашего следующего хода, но это может быть смертельно опасным в зависимости от обстоятельств. Эту ошибку также можно увидеть в версии 2.00 ПК-версии Puyo Pop Fever.

Примечания

Ссылки 
 Official website 
 IGN page
 GameSpot page

Компьютерные игры 2006 года
Игры для Nintendo DS
Игры для PlayStation 2
Игры для PlayStation Portable
Игры для Wii
Компьютерные игры, разработанные Sonic Team
Компьютерные игры, изданные Sega